Ḩājjī Beyk kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ḩājjī Beyk (ort i Iran), Alborz, 
 Ḩājjī Beyg (ort i Iran), Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar